Костурино може да се отнася за:

 Костурино, село в област Кърджали, България;
 Костурино, село в община Струмица, Северна Македония;
 Костурино, на гръцки Ксифяни, село в дем Мъглен, Гърция.